Stati Uniti d'America
 Webberville – villaggio della Contea di Ingham, Michigan
 Webberville – villaggio della Contea di Travis, Texas